SNO steht für:
 Sudbury Neutrino Observatory in Kanada
 (14724) SNO, Asteroid
 Regionalflughafen der Stadt Sakon Nakhon in Nordost-Thailand
 Stonewall Noise Orchestra, eine schwedische Stoner-Rock-Band

Sno steht für:
 Elvegust (auch Sno), Fallböen, die im Innern der norwegischen Fjorde auftreten

Sno ist der Familienname folgender Personen:
 Evander Sno (* 1987), niederländischer Fußballspieler

SnO steht für:
 Zinn(II)-oxid

sno steht für:
 Snohomish (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Snohomish (Volk), Dialekt des Lushootseed

SNO